Уж (, ) — река на Украине и в Словакии. Длина 127 км, из которых 21,3 км течёт по территории Словакии. Площадь водосборного бассейна — 2750 км².

Источник Ужа находится в восточных Карпатах у подножья Водораздельного хребта. Пересекает украинско-словацкую границу у словацкого села Загор, течёт по Восточнословацкой низменности и впадает в Лаборец около словацкой деревни Драгнёв (Район Михаловце).

На Уже находится город Ужгород.

Левый приток Ужа — река Убля. Ещё один приток Ужа — река Уг.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 71-73 с.

Притоки Лаборца
Реки Закарпатской области
Реки Кошицкого края
Пограничные реки